Гэри Леон Риджуэй, (; , Солт-Лэйк-Сити, Юта, США), известный как «Убийца с Грин-Ривер» — американский серийный убийца. Совершил 49 доказанных убийств девушек и женщин, в период с 1982 по 1998 год. Спустя два десятилетия его виновность была доказана результатами анализа ДНК. Является одним из самых печально известных серийных убийц Америки.

Ранняя жизнь 
Гэри Леон Риджуэй родился в городе Солт-Лейк, штат Юта, США 18 февраля 1949 года в семье Томаса и Мэри Риджуэй. Мать и отец Гэри часто скандалили. Мать была домохозяйкой, которая часто словесно оскорбляла Гэри и его братьев, и была властной женщиной. Отец работал водителем автобуса и жаловался на то, что он часто возит проституток. Вымещая злость, он бил Гэри и его братьев после скандалов с женой.. В 1960 году семья переезжает в штат Вашингтон. У Гэри было 2 брата: Грегори Риджуэй и Томас Риджуэй-младший.

Гэри страдал энурезом до подросткового возраста, мать мыла его гениталии после того, как он мочился в кровать, даже когда он уже стал подростком. Как Гэри рассказывал психиатрам, из-за этого у него возникли одновременно злоба и сексуальное влечение к матери, он фантазировал о сексе с ней и убийстве.

В школе он учился очень плохо, дважды его оставляли на второй год, таким образом он отстал на 3 года от сверстников. Уровень его IQ составил 83 балла. Дислексик.

Из-за постоянного физического и словесного насилия со стороны отца и матери у Гэри начинает разрушаться психика. В 1965 году в возрасте 16 лет он предпринимает попытку убийства. Жертвой был мальчик 6 лет, в которого Гэри воткнул нож, но мальчик выжил.

Взрослая жизнь 
В 1969 году в возрасте 20 лет он заканчивает школу. В этом же году он женится на Клаудии Крэг и отправляется служить в армию, в ВМС США. Его переводят во Вьетнам, где он служит на транспорте снабжения и участвует в боевых действиях. Во Вьетнаме он часто пользуется услугами проституток, и занимается с ними незащищённым сексом. Из-за этого Гэри «зарабатывает» гонорею, но всё равно продолжал заниматься сексом с проститутками.

В 1971 году он возвращается домой из армии и узнаёт, что Клаудия ему изменяет, из-за этого он разводится с ней. В этом же году он устраивается на работу маляром в компанию «Kenworth», где он проработал вплоть до своего ареста в 2001 году.

В 1973 году он встречает Маршу Уинслоу, и вскоре на ней женится. После брака Гэри стал очень религиозным человеком: много читал Библию, проповедовал в церкви и плакал после проповеди. Однако он всё равно посещал проституток. В 1975 году у Гэри и Марши рождается сын Мэттью. Этот брак был шатким, и Гэри, и Марша изменяли друг другу. В 1981 году они разводятся, сын Мэттью был под опекой Марши, а Гэри должен был выплачивать алименты, но ему разрешалось посещать сына на выходных.

У Гэри была гиперсексуальность. Он требовал от своих жён постоянно заниматься с ним сексом, он постоянно посещал проституток, которых он ненавидел и любил.

В ноябре 1981 г. Риджуэй купил дом № 21859 по 32-й Плейс-Саут, южнее Сиэтла. В доме он сделал ремонт, после чего на 6 месяцев сдал его. Однако со второй половины 1982 г. он сам поселился там и в одиночку прожил вплоть до 1985 г.

В феврале 1985 года он встречает Джудит Моусон. Они начинают встречаться. В мае 1985 года она переезжает в его дом. Она заметила странность в доме Гэри — там не было ковров. Джудит и Гэри дважды переезжали: в 1989 и 1997 году. Джудит и Гэри было хорошо в браке. Джудит описывала Гэри, как любящего мужа, а сам Гэри благодаря браку стал меньше убивать.

В 1998 году умирает отец Гэри, а в 2001 умирает его мать. Дом матери продали, а деньги разделили братья.

Убийства 
В течение 1980-х и 1990-х годов Риджуэй убил по меньшей мере 49 женщин около городов Сиэтл и Такома в штате Вашингтон. Жертвы являлись или беглянками, или проститутками. Большинство жертв было убито в период с 1982 по 1984 год. Большинство было убито в доме Гэри или в грузовике. Тела выбрасывал в реку Грин-Ривер или около неё в лесу. Гэри часто возвращался к покойным для совершения акта некрофилии.

В 1982 году его арестовывают за домогательство. В 1983 году его снова арестовывают. Гэри «снял» проститутку, и во время секса начал её душить, но она смогла вырваться и заявить об этом в полицию. В этом же году полиция начала подозревать, что он и есть «Убийца с Грин-Ривер». В 1984 году он успешно прошёл проверку на полиграфе. 7 апреля 1987 года полиция взяла у Риджуэя образцы волос и слюны.

В 1984 году полиция округа Кинг формирует группу «Грин-Ривер», чтобы расследовать убийства. Полиции помощь предоставил Тед Банди. Он сказал им, что убийца — некрофил, также верно предположил некоторые признаки убийцы. Он предложил полиции установить наблюдение, в тех местах, где обнаружены новые тела, ведь убийца мог вернуться, дабы заняться некрофилией.

В 2001 году полиция провела анализ ДНК волос и слюны Гэри, и они совпали с образцами «Убийцы с Грин-Ривер». 30 ноября 2001 года полиция его арестовывает в связи с убийством 4 женщин. Позже его обвинили в убийстве ещё 3 женщин. На них была найдена краска, использовавшаяся на фабрике «Kenworth» — месте работы Гэри.

Суд 
Сторона обвинения требовала смертного приговора для Гэри, однако он и его адвокаты пошли на сделку о признании вины. 5 ноября 2003 года он признал себя виновным в убийстве 48 женщин. В своих признаниях он говорил, что он убивал проституток, потому что он ненавидел их, и их было легче заманить.

18 декабря 2003 года он был приговорён к 48 пожизненным срокам. На суде он плакал и просил прощения у родственников жертв. В 2010 году было обнаружено тело Ребекки Марреро, Гэри сознаётся в её убийстве. 18 февраля 2011 года состоялся ещё один суд над ним. Его приговорили к пожизненному сроку заключения. В итоге, он был приговорён к 49 пожизненным срокам.

Заключение 
Риджуэй был помещен в одиночную камеру в тюрьме штата Вашингтон в Уолла Уолла в январе 2004 года.

14 мая 2015 года он был переведен в Флоренс Хай, федеральную тюрьму строгого режима к востоку от Каньон-Сити, штат Колорадо.

В сентябре 2015 года, после общественного протеста и обсуждений с губернатором Джеем Инсли, секретарь исправительных учреждений Берни Уорнер объявил, что Риджуэй будет переведен обратно в Вашингтон, чтобы он был «легко доступен» для открытых расследований убийств. Риджуэй был возвращен самолетом в тюрьму штата Вашингтон в Уолла-Уолле из Федеральной тюрьмы строгого режима во Флоренсе, Колорадо, 24 октября 2015 г.

Жертвы 
Риджуэй признался в 71 убийстве. До этого момента предполагалось, что на счету «убийцы с Грин-Ривер» 49 жертв.

Подтверждённые

См. также 
 Список серийных убийц по количеству жертв

Примечания

Ссылки 

 Американец убил 48 женщин
 A Profile of Gary Leon Ridgway
 Statement on the Ridgway Plea by King County Prosecuting Attorney Norm Maleng
 A copy of Ridgway’s infamous letter to the press (PDF)
 «Убийце с Грин-Ривер предъявили обвинение по 49-му эпизоду»
 Охотник за головами с берегов Грин-ривер

Серийные убийцы США
Осуждённые пожизненно в США
Серийные убийцы 1980-х годов
Серийные убийцы 1990-х годов
Преступники штата Вашингтон